Ряби́нин-Андре́ев — русская двойная фамилия. Известные носители:
 Рябинин-Андреев, Иван Герасимович (1874—1926) — русский сказитель, исполнитель и сочинитель былин.
 Рябинин-Андреев, Пётр Иванович (1905—1953) — русский сказитель, исполнитель и сочинитель былин, сын Ивана Герасимовича Рябинина-Андреева.